Bedaux ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bedaux (1886–1944), französisch-US-amerikanischer Arbeitsingenieur und Unternehmer
 Jacoba Bedaux (1942–2002), niederländische Klangkünstlerin